Con trattato di Novgorod o pace di Novgorod ci si può riferire a:
Trattato di Novgorod (1326)
Pace di Novgorod (1557)